Гаспра - населений пункт в Криму, Велика Ялта
 Гаспра-Ісар - скеля з середньовічною фортецею поблизу нп Гаспра
 951 Гаспра - астероїд